Giorgio Ciprio – geografo bizantino degli inizi del VII secolo
Giorgio Ciprio –  arcivescovo e teologo, patriarca di Costantinopoli dal 1283 al 1289 con il nome di Gregorio II di Costantinopoli